Алексе́й Оболе́нский:
 Оболенский, Алексей Алексеевич (1915—1986) — популяризатор игры в нарды.
 Оболенский-Белый, Алексей Андреевич (1684—1760) — смоленский (1740—1741) и архангельский (1741—1743) губернатор.
 Оболенский, Алексей Васильевич (1819—1884) — генерал от артиллерии, сенатор, губернатор.
 Оболенский, Алексей Васильевич (1877—1969) — член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
 Оболенский, Алексей Дмитриевич (1855—1933) — русский государственный деятель, шталмейстер, обер-прокурор Святейшего синода (1905—1906).